Potamorrhaphis és un gènere de peixos pertanyent a la família dels belònids i a l'ordre dels beloniformes.

Hàbitat i distribució geogràfica 
Es troba a Sud-amèrica: el riu Madeira i els seus afluents (Beni, Mamoré i Itenez)i les conques dels rius Paranà, Paraguai, Orinoco, Negro i Amazones a Surinam, la Guyana, la Guaiana Francesa, Colòmbia, l'Equador, el Perú, Veneçuela, l'Argentina, Bolívia, el Paraguai i el Brasil.

Cladograma

Referències

Bibliografia 
<div style="font-size:85%">
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del Gulf Coast Research Laboratory (GCRL). The Gulf Coast Research Laboratory (GCRL), Ocean Springs, Mississipí, els Estats Units.
 
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos de l'American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 
 Collette, B. B., G. E. McGowen, N. V. Parin i S. Mito, 1984. Beloniformes: development and relationships. A: H. G. Moser et al., eds. Ontogeny and systematics of fishes. American Society of Ichthyologists and Herpetologists, Special Publication No. 1: 335-354.
 Collette, B. B., 2003. Family Belonidae (Bonaparte, 1832) - needlefishes. Calif. Acad. Sci. Annotated Checklists of Fishes (16):22. Pàgs. 4 i 5.
 Hinegardner, R. i D.E. Rosen, 1972. Cellular DNA content and the evolution of teleostean fishes. Am. Nat. 106(951):621-644.
 Lovejoy, N. R. i De Araújo, M. L. G., 2000. Molecular systematics, biogeography and population structure of Neotropical freshwater needlefishes of the genus Potamorrhaphis. Molecular Ecology, 9: 259–268. 
 Lovejoy, N. R. i B. B. Collette, 2001. Phylogenetic relationships of New World needlefishes (Teleostei: Belonidae) and the biogeography of transitions between marine and freshwater habitats. Copeia 2001 (núm. 2): 324-338.
 Museu Suec d'Història Natural, 1999. Base de dades de la col·lecció d'ictiologia. Secció d'Ictiologia, Departament de Zoologia de Vertebrats. Estocolm, Suècia.
  Pàg. 18.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.
<div>

Enllaços externs 

 Animal Diversity Web 
 Flickr
 Arctos 

Beloniformes